Bolena  o Bollène  és un municipi al departament de la Valclusa (regió de Provença – Alps – Costa Blava,França). L'any 2006 tenia 13.835 habitants.

Demografia

Administració

Agermanaments 
 1994: l'Alcúdia (Ribera Alta)

Enllaços externs 

 Site officiel de la ville de Bollène 

 Bollène sur le site de l'Institut géographique national
 Le patrimoine architectural et mobilier des communes al lloc web oficial del Ministeri de Cultura francès (bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Mediateca d'arquitectura i patrimoni (arxius fotogràfics), i servei regional de l'inventari general de la Direcció de Cultura i Patrimoni de la Regió PACA]
 Site de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)
 Inventaire et protections réglementaires de l'environnement des communes 

Municipis de la Valclusa